Fontaine-Notre-Dame (Nord) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais
 Fontaine-Notre-Dame (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia